Sezon 1924/1925 był 11. sezonem najwyższej klasy rozgrywkowej Szwecji. Rozgrywki zmieniły nazwę z Svenska Serien na Allsvenskan. Sezon zdominowały drużyny z Göteborga. Mistrzem ligi została drużyna GAIS.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1924 w piłce nożnej
1924 w Szwecji
1925 w piłce nożnej
1925 w Szwecji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji